Philibert de Rye ist der Name folgender Personen:

* Philibert de Rye (Bischof) (um 1516–1556), Schweizer Geistlicher, Bischof von Genf 
 Philibert de Rye (Gouverneur) (1540–1597), spanischer Adliger, Artilleriemeister und Gouverneur